Garza (Santiago del Estero), een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Garza County, een county in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Garza
Pablo González Garza, een Mexicaanse militair
Roque González Garza, een Mexicaanse politicus en militair